Lisette est une héroïne des chansons de Pierre-Jean de Béranger.
 Lisette est un périodique destiné aux jeunes lectrices publié par les éditions de Montsouris de 1921 à 1942 puis de 1946 à 1973.
 Lisette est une collection de livres pour la jeunesse publiée par les éditions de Montsouris entre 1941 et 1951.
 Lisette est une bande dessinée d'Al Severin parue en 1990.
 Lisette est un poisson.
 Lisette est un diminutif du prénom Élisabeth.
 Dominique Lisette est un danseur et chorégraphe français.